USS Borie je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Borie (DD-215) 
 USS Borie (DD-704)

Borie